Legrand kan som auktorsförkortning betyda:

 Antoine Legrand, fransk botaniker (1839-1905)
 Carlos Maria Diego Enrique Legrand, uruguayansk botaniker (1901-1986)
 Henry Legrand, fransk entomolog (fjärilar)
 Jean-Philippe Legrand, fransk entomolog (skalbaggar)
 Noëlle Dumaz-le-Grand (Dumaz-le-Grand), botaniker, även publicerad under namnet Noëlle Dumaz-le Grand

Robotskapade auktorsförkortningar